Бодо — рід Найпростіших класу Кінетопластиди.
 Бодо — народ в Індії.
 Бодо — тибето-бірманська мова із сино-тибетської мовної сім'ї.
 Бодо — здогадно вимерла мова групи банту.
 Бодо — п'ятипальцевий апарат для передачі телеграм.
 Бодо (код) — написаний Ж. Е. Бодо спеціальний код для використання в телеграфії
Бодо (bodo) - магазин подарунків і вражень в Україні https://www.bodo.ua  i Туреччині https://bodo.com/tr/

Топонім 
 Бодо — муніципалітет в Бразилії

Люди 
 Жан Еміль Бодо — французький інженер, винахідник.
 Бодо Шефер

Див. також 
 Буде () — місто в Норвегії.
 Бодіо